Gotico flamboyant – uno stile del gotico, noto anche come gotico fiammeggiante
 Flamboyant – una leguminosa originaria del Madagascar
 Flamboyant – singolo postumo di Big L del 2000
 Flamboyant – singolo dei Pet Shop Boys del 2004
 Flamboyant – album di Dorian Electra del 2019